Äußeres Produkt bezeichnet in der Mathematik:

 das Keilprodukt bzw. Dachprodukt in der Graßmann-Algebra
 das Kreuzprodukt (Vektorprodukt)
 das dyadische Produkt zweier Vektoren
 das äußere Tensorprodukt zweier Tensoren, siehe Tensorprodukt#Das äußere Produkt von Tensoren

Siehe auch:
 Inneres Produkt